Theobald (en de Franse vormen Thibau(l)t en Thibau(l)d) is een mannelijke voornaam die is afgeleid van de Germaanse woorden þeud ("volk") en bald ("dapper", "koen", "moedig") en kan verwijzen naar:

Leden van het Huis Bar
 Theobald I van Bar (1158-1214), graaf van Bar en graaf-gemaal van Luxemburg
 Theobald II van Bar (1221-1291), graaf van Bar

Graven van Blois(-Chartres) en Châteaudun
 Theobald de Oude (890-943), vader van Theobald I van Blois, burggraaf en graaf van Blois en Tours
 Theobald I van Blois (?-975), 'de Bedrieger', ook graaf van Tours
 Theobald II van Blois (985-1004), ook graaf van Tours
 Theobald III van Blois (1010-1089), ook graaf van Champagne, Meaux en Tours
 Theobald IV van Blois (1090-1152), 'de Grote', ook graaf van Champagne en Meaux
 Theobald V van Blois (1130-1191), 'de Goede'
 Theobald VI van Blois (?-1218), ook graaf van Clermont-en Beauvaisis

Graven van Champagne
 Theobald I van Champagne = Theobald III van Blois
 Theobald II van Champagne = Theobald IV van Blois
 Theobald III van Champagne (1176-1204)
 Theobald IV van Champagne (1201-1253), 'Posthumus'
 Theobald V van Champagne = Theobald II van Navarra

Hertog van Opper-Lotharingen
 Theobald I van Lotharingen (1191-1220)
 Theobald II van Lotharingen (1263-1312)

Koningen van Navarra
 Theobald I van Navarra = Theobald IV van Champagne
 Theobald II van Navarra (1238-1270)

Overige heersers
 Theobald van Arles (850-895), graaf van Arles
 Theobald van Chalon (?-1065), graaf van Chalon
 Theobald van Dampierre (1060-1107), heer van Dampierre

Kerkelijk leiders
 Theobald van Bar (?-1312), prins-bisschop van Luik
 Theobald van Bec (?-1161), aartsbisschop van Canterbury
 Theobald van Marly (?-1247), Frans abt en heilige
 Theobald van Provins (1017-1066), Frans heilige

Overige personen
 Theobald von Bethmann Hollweg (1856-1921), Duits politicus
 Theobald Böhm (1794—1881), Duits fluitbouwer
 Theobald Mathew (1790-1856), 'Vader MAtthew', Iers hervormer
 Theobald Wolfe Tone (1763-1798), Iers nationalist

Theobald als achternaam
 Lewis Theobald (1688–1744), 18e-eeuws Engels uitgever van de werken van Shakespeare
 Robert Theobald (1929-1999), Brits econoom

Zie ook
 Thibault